Zlatá karta může být
 Prémiová karta,
 kovová karta (karta z ryzího zlata)
 Eden - Zlatá karta - český film z roku 2005